День адвокатуры - профессиональный праздник работников адвокатуры:

 , — День адвокатуры (отмечается 31 мая).
 , — День адвокатуры (отмечается 19 декабря).

Адвокатура